Существует несколько фильмов с таким названием:
 Стукач (фильм, 1962) — фильм Жана-Пьера Мельвиля
 Стукач (фильм, 1984) — фильм Стивена Фрирза
 Стукач (фильм, 1986)
 Стукач (фильм, 1988) — фильм Николая Лырчикова (СССР)
 Стукач (фильм, 2010) — фильм Данте Лама
 Стукач (фильм, 2013)  — фильм Рика Романа Во (США)

См. также 
 Осведомитель (фильм) — два фильма с таким названием
 Информатор (фильм) — список фильмов с таким названием
 Информатор (фильм, 2009) (Стукач) — фильм Стивена Содерберга